Лома де ла Плаза има више значења:

 Лома де ла Плаза (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де ла Плаза (Сан Хуан Коазоспам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику